Torre del Rellotge (Olesa de Montserrat)
 Torre del Rellotge (Sant Feliu de Codines), obra al municipi de Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental)
 Torre del Rellotge (Sants), monument al districte de Sants-Montjuïc (Barcelona)
 Torre del rellotge de Dubrovnik
 Torre del Rellotge de Sighișoara
 Torre del Rellotge del Palau de Westminster (Londres)
 Torre del Rellotge (Barceloneta)